Raisner ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Raisner (Albert Rufenach; 1922–2011), französischer Fernsehmoderator und Harmonikaspieler
 Kim Raisner (* 1972), deutsche Moderne Fünfkämpferin und Bundestrainerin im Modernen Fünfkampf